Obhájkyněmi titulu byly Martina Hingisová s Annou Kurnikovovou, ale Hingisová nestartovala. Kurnikovová nastoupila společně s Chandou Rubinovou. Ve třetím kole nestačily na španělsko-ruskou dvojici Conchitu Martínezovou a Naděždu Petrovovou.

Soutěž vyhrál první nasazený pár amerických sester Sereny a Venus Williamsových, které ve finále zdolaly španělsko-argentinskou dvojici Virginii Ruanovou Pascualovouá s Paolou Suárezovou.

Nasazené páry 
  Serena Williamsová /  Venus Williamsová (vítězky)
  Virginia Ruanová Pascualová /  Paola Suárezová (finále)
  Jelena Dementěvová /  Janette Husárová (2. kolo)
  Cara Blacková /  Jelena Lichovcevová (3. kolo)
  Daniela Hantuchová /  Meghann Shaughnessyová (čtvrtfinále)
  Lindsay Davenportová /  Lisa Raymondová (semifinále)
  Kim Clijstersová /  Ai Sugijamová (čtvrtfinále)
  Conchita Martínezová /  Naděžda Petrovová (čtvrtfinále)
  Anna Kournikovová /  Chanda Rubinová (3. kolo)
  Els Callensová /  Rika Fudžiwarová (1. kolo)
  Janet Leeová /  Wynne Prakusjová (2. kolo)
  Tina Križanová /  Katarina Srebotniková (1. kolo)
  Barbara Schettová /  Patricia Wartuschová (1. kolo)
  Jelena Bovinová /  Justine Heninová (3. kolo)
  Silvia Farinaová Eliaová /  Tathiana Garbinová (2. kolo)
  Světlana Kuzněcovová /  Martina Navrátilová ''(3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Reference 

 Ženská čtyřhra Australian Open 2003 

Australian Open 2003